Мандевиль, Ма́ндевилл () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Мандевиль, Бернард де (1670—1733) — английский писатель, доктор медицины, философ, экономист, сатирик.
 Джон Мандевиль — полулегендарный средневековый путешественник.
 
 Уильям де Мандевиль, 3-й граф Эссекс

Топонимы 
 Сток-Мандевилл — деревня в британском графстве Бакингемшир, считающаяся родиной паралимпийского движения.
 Мандевилл (Ямайка)
 Мандевиль-ан-Бессен — коммуна во Франции.
 Венлок и Мандевиль — официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 в Лондоне.

См. также 
 (739) Мандевиль — астероид.

Примечания